Бразилія — федерація, що складається з 26 штатів () та 1 федерального округу (distrito federal), всього 27 «федеративних одиниць», розбитих на 5 регіонів для статистичних цілей.

Політична мапа Бразилії, що демонструє сучасний поділ країни на штати та регіони.

Список

Історія

Див. також 

 
Штати Бразилії
Списки:Бразилія